Venstre (dänisch und norwegisch: links) steht für:
 Venstre (Norwegen), sozialliberale Partei in Norwegen
 Venstre (Dänemark), liberale Partei in Dänemark
 Radikale Venstre, sozialliberale Partei in Dänemark, 1905 abgespalten von Venstre (Dänemark)

Siehe auch:
 Venstresocialisterne
 Sosialistisk Venstreparti
 Linksliberalismus
 Politische Linke